A Copa das Nações Árabes de 1985, disputada em Taif, na Arábia Saudita, foi a quarta edição da Copa das Nações Árabes. O Iraque conquistou o tricampeonato de forma invicta.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligações externas 
 

Copa Árabe da FIFA
1985 no futebol